Hori  est le nom de plusieurs Hori attribué à :

 Hori II (vizir), fils du grand prêtre de Ptah Hori  ; vizir de Basse-Égypte puis de Haute-Égypte durant le règne de Mérenptah
 Hori II (fils royal de Kouch), fils de Hori  ; vizir sous le règne de Ramsès 
 Hori II (grand prêtre d'Osiris), fils du grand prêtre d'Osiris Youyou ; grand prêtre d'Osiris sous le règne de Ramsès  

Index égyptologique